Název Třebenice má více sídel:
 Třebenice (okres Litoměřice) – město v okrese Litoměřice
 Třebenice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Třebenice (Štěchovice) – část obce Štěchovice v okrese Praha-západ

Podobné názvy vesnic 
 Třebnice
 Třebívlice
 Třebětice
 Třebovice
 Třebotovice

Externí odkazy